

Cuadro 
Clave

 Q = Clasificador (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 r = retirado
 s = Partido suspendido

 w/o = No presentación
 Alt = Alternativo
 SE = Exención especial
 PR = Ranking protegido

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro superior

Referencias 

 Cuadro principal.
 Cuadro clasificatorio.

ATP Challenger Tour 2012
Torneos de tenis en pista dura
Aberto de São Paulo 2012